Příjmení Rossetti nebo Rosetti nosí více různých osobností:

 Antonio Rosetti viz František Antonín Rössler – německý hudební skladatel a kontrabasista českého původu
 Carlo Rossetti – italský kardinál-titulář
 Cezaro Rossetti – skotský esperantský spisovatel
 Dante Gabriel Rossetti (1828–1882) – anglický romantický malíř a básník italského původu
 Francesco Rossetti – automobilový závodník
 Reto Rossetti (1909–1994) – švýcarský esperantský básník
 Roberto Rosetti – fotbalový rozhodčí